Vlinderstrik (natuurgebied), een natuurgebied bij Rotterdam
 Vlinderdas, een herenmodeartikel